Jerzy Jastrzębowski (ur. 1937) – polski działacz opozycyjny, działacz Solidarności.
 Jerzy Jastrzębowski (ur. 1951) – polski trener piłkarski.